Wuyuan Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Wuyuan Xian (härad i Kina, Jiangxi), 
 Wuyuan Xian (härad i Kina, Inre Mongoliet), 

Robotskapade Kinaförgreningar